Dmytro Babenko – calciatore ucraino
 Ruslan Babenko – calciatore ucraino
 Sergej Babenko – ex cestista sovietico